Chilecito kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Chilecito, kommun, La Rioja, 
 Chilecito (kommunhuvudort), La Rioja, 
 Chilecito (flygplats), 

Robotskapade Argentinaförgreningar